

Turno preliminare

Primo turno

Voci correlate 
 Coppa Italia Serie D
 Coppa Italia Serie D 2010-2011
 Coppa Italia Serie D 2010-2011 (fase finale)

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
2010/1